Пе́дру Мануэ́л То́рриш (), более известный как Манто́рраш (), родился 18 марта 1982 года в Уамбо) — ангольский футболист, большую часть игровой карьеры провёл в португальской «Бенфике». Выступал за сборную Анголы, участник чемпионата мира 2006 года.

Карьера 
Его прозвище происходит из факта, что, будучи ещё ребёнком, он получил небольшие ожоги, тогда его именовали «Man torras», от ангольского выражения «Mano Torras», что означает «Жареный брат». Его профессиональную карьеру также нарушали постоянные травмы. 18 февраля 2011 года принял решение завершить футбольную карьеру.

Достижения 
 Обладателькубка португальской лиги: 2010
 Чемпион Португалии: 2009/10
 Талант года в Африке по версии КАФ (1): 2001

Примечания

Ссылки 
 Профиль на zerozerofootball.com
 Профиль на portugoal.net
 Профиль на girabola.com

Футболисты Анголы
Игроки сборной Анголы по футболу
Игроки ФК «Алверка»
Игроки ФК «Бенфика» Лиссабон